Motociklistična Velika nagrada Nizozemske 2006 je bila osma dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2006. Potekala je 24. junija 2006.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2006
2006